Неофиту — греческая фамилия.

Известные носители 
 
 Неофиту, Мариос (род. 1977) — кипрский футболист.
 Неофиту, Павлос (род. 1987) — кипрский футболист.